Siphonostomum är ett släkte av ringmaskar. Siphonostomum ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Siphonostomum